Pusitz ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Pusitz (* 1961), österreichischer Ethnologe, Schriftsteller und Publizist

Pusitz ist
 der deutsche Name der Ortschaft Pużyce, Pużyce